Valquíria, Valquírias, Valkiria, Valkirias, Walkiria ou Walkirias podem se referir a:

 Valquírias - divindades da mitologia nórdica.
 A Valquíria - uma ópera de Richard Wagner, a segunda parte de quatro que compõem a tetralogia Der Ring des Nibelungen (O Anel do Nibelungo).
 As Valkírias - livro do escritor Paulo Coelho.
 Operação Valquíria - um dos 15 planos elaborados por militares alemães para assassinar Adolf Hitler.
 Valquíria - uma personagem da Marvel Comics.
 ''Valkíria - uma personagem de quadrinhos de Alex Mir e Alex Genaro.
Desambiguação